Прюнье́ () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Исудён.

Коммуна расположена на расстоянии около 240 км на юг от Парижа, 125 км на юг от Орлеана, 28 км на восток от Шатору.

Население 

Население — 519 человек (2007).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini